Па́вел Николе́нко:
 Николенко, Павел Евменьевич (1870—после 1917) — член III Государственной Думы от Подольской губернии, крестьянин.
 Николенко, Павел Семёнович (1931—1993) — советский и украинский врач высшей категории.
 Николенко, Павел Фёдорович (1914—1983) — Герой Советского Союза.